Rácz Gábor (1898–1954) ügyvéd, nemzetgyűlési képviselő
 Rácz Gábor (1915–1988) közgazdász, egyetemi tanár
 Rácz Gábor (1928–2013) erdélyi magyar gyógyszerész
 Rácz Gábor (1940) újságíró
 Rácz Gábor (1951) zománcművész